Сезон 2010/2011 е 64-тият сезон в историята на ПФК ЦСКА (София). Армейците участват в „А“ група на първенството на България по футбол, в Купата на България по футбол и в Лига Европа. От ръководството на ЦСКА заявяват стадион „Васил Левски“ за домашен, тъй като клубният Българска армия не покрива критериите за лицензиране на УЕФА.

Подготовката за сезон 2010/11 се води в Германия, като червените записват противоречиви резултати, като побеждават Арминия Билефелд и ПАОК, но падат от Рот-Вайс (Оберхаузен) и побеждават трудно младежкия отбор на Хановер 96. Представянето на отбора е слабо срещу новака във висшата лига на Кипър Олимпиакос (Никозия), от когото ЦСКА губи катастрофално с 1:5. Загубата води до недоволството на публиката, част от която настоява за оставката на Павел Дочев. След много слаб старт в първенството и загуби от Левски и Черноморец, и равенство срещу Видима, Дочев подава оставка. За нов треньор на ЦСКА е назначен македонецът Георге Йовановски.

В Лига Европа червените успяват да се класират в групите след домашни победи срещу аутсайдерите северноирландския ФК Клифтънвил и уелския ФК Дъ Ню Сейнтс с по 3:0, а реваншите завършват съответно 1:2 за ЦСКА и 2:2. При жребия за групите ЦСКА попада в група „L“ с ФК Порто, Бешикташ и ШК Рапид Виена. Под ръководството на Гьоре Йовановски отборът продължава със слабите резултати, а феновете засилват протестите си срещу ръководството му. На 21 октомври 2010, след загуба от Рапид (Виена) с 2:0,

Йовановски е освободен, а до края на сезона отборът се води от помощник-треньора Милен Радуканов. На 4 ноември ЦСКА записва първа победа в групите на Лига Европа, като побеждава Рапид с 2:1 във Виена. В края на полусезона тимът заема 5-о място на 11 точки от водача Литекс. В Европа ЦСКА остава последен в групата само с 1 победа. За купата на България отстранява отборите на Сливен и Малеш и среща Черно море (Варна) на четвъртфинала. Пролетният полусезон започва много силно за ЦСКА, който побеждават категорично силните отбори на Левски и Черноморец (Бургас). Отборът, ръководен от Милен Радуканов, продължава с добрите си игри, като допуска само две загуби до края на сезона. В крайното класиране е 3-ти след шампиона Литекс и втория Левски. За купата на България ЦСКА отстранява Черно море и Литекс, а финалът срещу Славия е спечелен с гол на Спас Делев през първото полувреме. Спечелването на купата изпраща ЦСКА в плейофите за Лига Европа за следващия сезон. Отборът спечелва и Суперкупата на България, като побеждава шампиона Литекс.

Трофеи

Клубът

Екипировка 

Последна актуализация: 17 юли 2010

„А“ футболна група

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост

Купа на България

1/16 финал

Осминафинал

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Лига Европа 

ЦСКА започна участието си в Лига Европа от 3-ти предварителен кръг. Тегленето на жребия на 16 юли ЦСКА се падна с северноирландския ФК Клифтънвил, когото ЦСКА отстрани с две победи 3:0 и 1:2. В следващия кръг ЦСКА ще играе с уелският ФК Дъ Ню Сейнтс

Трети предварителен кръг

Плейофи

Групова фаза

Група L

Програма

Официални мачове

Приятелски мачове

Лятна подготовка 
Лятната подготовка на отбора започва на 14 юни 2010 г.

Контроли по време на есенния полусезон

Зимна подготовка

Контроли по време на пролетния полусезон

Статистика по футболисти

Трансфери

Бележки 

ПФК ЦСКА (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2010/11